Списък на производителите на автомобилни гуми във Формула 1, подредени по брой победи. Пирели е единствения производител от 2011 година насам.

Таблицата е актуализирана на 1 юни 2016.

Източници 
 www.statsf1.com